Els lofoforats (Lophophorata) són un clade d'animals protòstoms del clade lofotrocozous. Es caracteritzen per tenir un lofòfor, és a dir, una corona de tentacles ciliats que envolta la boca, però no l'anus, que creen corrents d'aigua i atreuen partícules en suspensió.

Comprèn els embrancaments dels braquiòpodes, els foronidis i els briozous. Pel que fa als entoproctes, en els quals la corona tentacular envolta també l'anus, han estat classificats tant dins com fora del lofoforats.

Filogenia 
Anàlisis moleculars recents (2019) basats en la seqüència d'aminoàcids amb espècies d'evolució lenta per tal reduir l'atracció de branques llargues i dades concatenades han trobat les següents relacions dels lofoforats amb la resta dels lofotrocozous:

Referències

Bibliografia 
 

Lofotrocozous